Марк Кла́вдий Марце́лл () (около 370 — после 327 года до н. э.) — римский политический деятель.

В 331 году до н. э. занял должность консула Римской республики; первый из рода Марцеллов (плебейской ветви Клавдиев), занявший эту должность. Этот год остался известным ещё из-за осуждения за отравление и казни около 170-ти римских матрон.

В 327 году до н. э. был назначен диктатором для проведения выборов и назначения комиций (), однако не провел их, так как авгуры оспорили правильность его назначения. По словам народных трибунов, истинной причиной протеста было плебейское происхождение Марка Клавдия Марцелла.
Будучи диктатором, назначил Спурия Постумия Альбина Кавдина () в качестве начальника конницы ().

Примечания

Литература 
 Друманн, Вильгельм — Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Hildesheim, 1964

Ссылки 
 
 

Военачальники Древнего Рима
Клавдии Марцеллы